Григорий Закс:
 Закс, Григорий Абрамович (1897—1956) — революционер, журналист.
 Закс, Григорий Давыдович (1882—1937) — эсер, советский государственный деятель. Примечания